Боксасни има више значења:

 Боксасни (Актопан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Боксасни (Чилкваутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Боксасни (Сан Салвадор), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Боксасни (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику